Илир Карканаке (, 1953—2012) — албанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Албании 1986 и 2005 гг.

В составе сборной Албании участник восьми шахматных олимпиад (1980, 1982, 1988, 1990, 1994, 1998, 2002 и 2004 гг.), Балканиад 1979, 1980, 1982, 1984 и 1994 гг.

Участник ряда международных турниров. Лучший результат — 2-е место в опен-турнире в Бейруте (2003 г.).

В 2000 г. представлял Албанию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Карканаке в базе Chessgames
 Личная карточка И. Карканаке на сайте 365Chess
 Личная карточка И. Карканаке на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам